Die Malaysia Super League 2022 (Liga Super Malaysia 2022), die auch aus Sponsorengründen  CIMB Bank Liga Super Malaysia genannt wird, war die 19. Spielzeit der höchsten malaysischen Fußballliga. Es nahmen zwölf Mannschaften am Spielbetrieb teil. Titelverteidiger war Johor Darul Ta’zim FC. Die Saison startete am 4. März 2022 und endete am 15. Oktober 2022.

Mannschaften

Personal

Ausländische Spieler

Ausländische Spieler der Zweiten Mannschaft

Abschlusstabelle 

 Melaka United und Sarawak United wird eine Frist von 7 Tagen (12. bis 19. Oktober 2022) eingeräumt, um gegen die Klublizenzierungspflicht Berufung einzulegen, wenn sie dies nicht tun, werden sie in die dritte Liga herabgestuft.

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Beste Torschützen 
Stand: Saisonende 2022

Hattricks 
Stand: Saisonende 2022

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2022

Weblinks 
 Offizielle Website Malaysian Football League
 Malaysia Super League 2022 in der Datenbank von soccerway.com

Erläuterungen / Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022